Grabów (gemeente)
 Grabów (powiat Łęczycki)
 Grabów (powiat Żarski)

Zie ook:
 Grabów nad Pilicą (plaats)
 Grabów nad Pilicą (gemeente)
 Grabów nad Prosną (stad)
 Grabów nad Prosną (gemeente)

Zie ook 
Grabow (doorverwijspagina)
Grabo (doorverwijspagina)